Polydacrys är ett släkte av skalbaggar. Polydacrys ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Polydacrys